Neudeutsch steht für
neudeutsch, (iron.) sprachliche Neubildungen des Deutschen
Neudeutsche Schule, musikalische Richtung der Musik des 19. Jahrhunderts
ND – Christsein.heute, früher Neudeutscher Hochschulring, katholische Jugendbewegung im 20. Jahrhundert